Змагання з гірськолижного спорту в гігантському слаломі серед жінок відбулися 7 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинна олімпійська чемпіонка - Мікейла Шиффрін. Також кваліфікувалися володарка срібної медалі Ігор-2018 Раґнгільд Мовінкель і бронзова медалістка Федеріка Бріньоне. Сара Гектор очолювала залік Кубка світу 2021–2022 після шести змагань з гігантського слалому, що відбулися перед Олімпійськими іграми. 2-ге та 3-тє місця посідали, відповідно, Тесса Ворлі і Шиффрін. Лара Ґут виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Шиффрін і Катаріна Лінсбергер здобули, відповідно, срібну і бронзову нагороди.

Результати

Кваліфікація

Примітки